Кольмар (фр. Colmar, нем. Kollmar) — многозначный термин.

 Кольмар — третий по размеру и численности населения город в Эльзасе, Франция, административный центр департамента Верхний Рейн.
 Кольмар-1, Кольмар-2 — кантоны на северо-востоке Франции, департамент Верхний Рейн.
 Кольмар — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Кольмар — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Кольмар — округ во Франции, один из округов в регионе Эльзас.
 «Кольмар» — французский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Лиге Националь, третьем по силе дивизионе Франции.

См. также 
 Колмар